

Aziende 
 Maccaferri –  multinazionale italiana specializzata in edilizia con sede Bologna

Persone 
 Luigi Maccaferri – patriota e ingegnere italiano
 Mario Maccaferri – liutaio e chitarrista italiano
 Melania Maccaferri – attrice italiana
 Piero Maccaferri – pittore italiano